Paks steht für:
 Paks, Stadt im Komitat Tolna in Ungarn
 Paksi FC, ungarischer Fußballverein

Siehe auch:
 PACS
 Pax (Begriffsklärung)

Paks